World Baseball Classic 2013 byl v pořadí 3. ročník World Baseball Classic v baseballu mužů, kterou pořádá Mezinárodní baseballová federace (IBAF). Soutěž trvala od 2. až 19. března 2013 a zúčastnilo se 16 týmů. Zápasy se podle skupin hrály v Japonsku, USA, Tchaj-wanu a Portoriku. Zvítězili baseballisté Dominikánské republiky, kteří vyhráli všechny zápasy. Obhájce titulu, Japonsko, skončilo bronzové.

Kvalifikace

Výsledky

1. kolo

Skupina A 
Stadion

Zápasy

Skupina B 
Stadion

Zápasy

Skupina C 
Stadion

Zápasy

Skupina D 
Stadion

Zápasy

2. kolo

Skupina 1 
Stadion

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Skupina 2 
Stadion

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Finálové kolo 
Stadion

Semifinále

Finále

Konečné pořadí

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka World Baseball Classic (anglicky)
 Skupiny a dějiště WBC 2013 (anglicky)

World Baseball Classic
Baseball v roce 2013